Por Courtland pode estar à procura de:
 Courtland (Alabama)
 Courtland (Kansas)
 Courtland (Minnesota)
 Courtland (Mississippi)
 Courtland (Virgínia)

Desambiguações de topônimos